Flickinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Flickinger (* 1978), französischer Radrennfahrer
 Hali Flickinger (* 1994), US-amerikanische Schwimmerin
 Hans-Georg Flickinger (* 1944), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Manuel Flickinger (* 1988), deutscher Reality-TV-Darsteller
 Robert Flickinger (* 1971), britisch-US-amerikanischer American-Football-Spieler